Joint Operations: Escalation () — дополнение к игре Joint Operations: Typhoon Rising, выпущенный компанией NovaLogic 17 ноября 2004 года.

Описание 
Joint Operations: Escalation добавляет в оригинальную игру новые карты, оружие и транспортные средства. Игрокам добавлена возможность прыгать с парашютом с вертолетов или возвышенных мест. Парашют открывается автоматически, если игрок падает достаточный промежуток времени, после приземления парашют исчезает и становится недоступным до тех пор, пока игрок не поднимет новый. Игрокам добавлена возможность ношения бронежилета. Как и парашют, бронежилет добавляется к общей нагрузке игрока и замедляет скорость его движения. Также дополнение включает возможность выбора типа пуль. Пули типа SP (Soft Point) наносят большой урон противнику, сильно снижающийся при ношении целью бронежилета; AP (Armor Piercing) способны простреливать бронежилеты, но наносят меньше повреждений, в отличие от предыдущего типа пуль. Остальные нововведения включают в себя наличие мотоциклов, противотранспортные мины и противотанковое оружие.

Критика 

Редактор IGN Том МакНамара () оценил в своём обзоре Joint Operations: Escalation на 8.3.

Примечания

Ссылки 
 Eternal Delta Force — сайт официального российского сообщества фанатов серии Delta Force
 
 Официальный русский сайт игры

Компьютерные игры жанра Action
Дополнения к компьютерным играм
Компьютерные игры, разработанные NovaLogic
Компьютерные игры, изданные 1С
Компьютерные игры, изданные NovaLogic
Компьютерные игры, локализованные Snowball Studios